Щипйорський () — польське прізвище.

Відомі носії:
 Щипйорський Адам (1895—1979) — польський політик, історик і профспілковий діяч Другої Речі Посполитої.
 Щипйорський Анджей (1928—2000) — польський письменник, політик, учасник Варшавського повстання. Депутат польського Сенату першого скликання.

Польські прізвища